Montainville puede referirse a: 

 Montainville, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Montainville, comuna francesa situada en Yvelines.